Ел Каризо Вијехо има више значења:

 Ел Каризо Вијехо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо Вијехо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику